Алексей Ершов:
 Ершов, Алексей Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Ершов, Алексей Никитич (1885—1942) — русский советский поэт, художник. Репрессирован.